Каттакурган:

 Каттакурган — город, районный центр в Узбекистане;
 Каттакурган — район в Узбекистане;
 Каттакурган — административная единица в Бухарском эмирате.

См. также 
 «Каттакурган-Динамо» — название футбольного клуба «Динамо-2» из Каттакургана в 2007 году

Примечания